Джулакян — фамилия. Известные носители:
 Джулакян, Ашот (род. 1973) — советский и армянский футболист.
 Джулакян, Ромео Суренович (1937—2005) — армянский политический деятель и заслуженный архитектор.

Примечания